

Джава — місто, штат Нью-Йорк
 Джава — місто, штат Південна Дакота

Див. також 
 Ява (значення)
 Java